Résultats détaillés de l'édition 2006 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par Rafael Nadal chez les hommes et Justine Henin-Hardenne chez les femmes.

Faits marquants 
Dans le tableau masculin, Rafael Nadal conserve son titre pour la deuxième année consécutive. L'Espagnol numéro 2 mondial, considéré comme le meilleur joueur sur terre battue, l'emporte en finale contre le Suisse numéro 1 mondial Roger Federer, moins à l'aise sur cette surface.

Du côté des femmes, Justine Henin-Hardenne s'impose pour la troisième fois en simple à Roland-Garros. Son adversaire en finale est la Russe Svetlana Kuznetsova. Avec trois titres, la joueuse belge égale Monica Seles et Arantxa Sánchez Vicario.

Pour la première fois, la compétition se déroule sur 15 jours (14 précédemment) en débutant le dimanche .

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à la Française Tatiana Golovin. Le prix du  revient au Chilien Marcelo Ríos.
 Le Prix Orange est décerné au Suisse Roger Federer pour la  de suite. Le prix du  revient au Français Guy Forget.
 Le Prix Bourgeon est décerné au Français Gaël Monfils.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2006
France
France
Tennis en France en 2006
Tennis en mai 2006
Tennis en juin 2006